Tapiraiensi – abitanti di Tapiraí (Minas Gerais)
Tapiraiensi – abitanti di Tapiraí (San Paolo)